Баттистини, Маттиа  (итал. Mattia Battistini; 27 февраля 1856, Рим — 7 ноября 1928, Контильяно) — итальянский оперный певец, баритон, мастер бельканто.
 Баттистини, Маурицио (итал. Maurizio Battistini; род. 1945) — итальянский футбольный тренер.
 Баттистини (станция метро) — конечная станция линии А римского метрополитена. Расположена на севере Рима. Открыта 1 января 2000 года.